XXIV добровольческая когорта римских граждан () — вспомогательное подразделение армии Древнего Рима, относящееся к типу cohors quinquagenaria peditata.

Когорта была завербована из римских граждан по приказу императора Антонина Пия в 146 году. Это было связано с расширением римских границ в районе верхнегерманско-ретийского лимеса и, как следствие, потребностью в новых подразделениях для охраны приграничных территорий. Изначально когорта была размещена в германской крепости Беннинген. После того, как граница была отодвинута дальше на восток, подразделение было передислоцировано в Мурхардт, где были обнаружены строительные материалы с его клеймом и различные надписи.

Когорта принимала участие в строительстве небольшого форта в Вюрцбурге и отправляла свои части в Верхнюю Германию. Во второй половине II века, когортой командовали трибун Секст Юлий Флор Викторин и североафриканец Публий Квинтий Термин. Известны также имена некоторых солдат когорты. Подразделение продолжало занимать свою базу при Каракалле, Александре Севере и Максимине I Фракийце.

Когорта, по вей видимости, была уничтожена алеманнами в 260 году при Галлиене, когда варвары вытеснили римлян из Декуматских полей.

Литература 

 Cichorius, C., «Cohors XXIIII Voluntariorum», RE. IV, Stutgart 1900, cols. 354—355.
 J. Spaul, Cohors2: The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of the Imperial roman Army, BAR International Series, nº 841, Oxford 2001, pp. 42-43. ISBN 1-84171-046-6

Вспомогательные подразделения Древнего Рима